37-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 12 апреля 1936 года.

Участники 
Стартовало 155 велогонщиков, финишировало — 40.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1936 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1936 на CycleBase
 
 
  
 Париж — Рубе 1936 на Bikeraceinfo
 Париж — Рубе 1936 на les-sports
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1936 на Velolive